Minden
Minden-Lübbecke
Minden (Iowa)
Minden (Luisiana)
Minden (Nebraska)
Minden (Nevada)

Desambiguações de topônimos